Andy Luckey
Bud Luckey
Henry Carl Luckey

Localidades
Luckey (Ohio)

Desambiguação